Романсадо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лумбьер. Занимает площадь 91,69 км². Население — 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bigüézal

Муниципалитеты Наварры